Bahía Honda puede referirse a:

 Bahía Honda, una bahía de la costa norte de Cuba.
 Bahía Honda, una bahía en la península de La Guajira, en Colombia.
 Bahía Honda, una bahía en la isla de Palawan, en Filipinas.
 Bahía Honda, una cayo del estado de Florida, Estados Unidos.
 Bahía Honda, una ciudad y municipio al norte de Cuba.
 Bahía Honda, una ciudad al centro de Panamá.
 Bahía Honda, una ciudad al occidente de Panamá.
 Bahía Honda, una bahía en la isla Navarino al sur de Chile.